Chālmeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chālmeh Kandī, ort, Ardabil, 
 Chāl Homā, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar